

Geografia
 Dunning – villaggio della Scozia, Regno Unito
 Dunning – villaggio del Nebraska, Stati Uniti d'America

Persone
 Albert Dunning (1936-2005) – musicologo olandese
 Casey Dunning (1980) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano di origine canadese
 George Dunning (1920-1979) – animatore canadese
 David Dunning – psicologo statunitense
 Henry Dunning Macleod (1821-1902) – economista scozzese
 John Dunning (1942) – scrittore statunitense di saggistica e letteratura gialla
 John Dunning, I barone Ashburton (1731-1783) – politico britannico.
 Matt Dunning (1978) – rugbista a 15 australiano
 Nick Dunning (1959) – attore irlandese
 William Dunning (1865-1902) – calciatore scozzese, di ruolo portiere

Altro
 Dunning School – gruppo di studiosi con il medesimo punto di vista storiografico nei confronti della Ricostruzione statunitense (1865-1877)
 Effetto Dunning-Kruger – fenomeno di distorsione cognitiva.